Aabenraa of Åbenrå kan verwijzen naar:
 Aabenraa Fjord, een fjord nabij de stad Aabenraa
 Aabenraa (gemeente), een gemeente in de Deense regio Zuid-Denemarken
 Aabenraa (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Zuid-Deense gemeente Aabenraa
 Aabenraa (stad), een stad in regio Zuid-Denemarken in het Zuiden van Jutland en grootste plaats van gemeente Aabenraa